«Башинформ» () — российское информационное агентство, расположенное в городе Уфе, Республика Башкортостан. Материалы публикуются на русском, английском и башкирском языках. Распространение информации производится электронным способом и размещением на сайте агентства.

Полное официальное наименование — Акционерное общество «Информационное агентство „Башинформ“», учредитель которого — Правительство Республики Башкортостан.

История 
1 августа 1992 года постановлением Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан учреждено Республиканское информационно-правовое агентство «Версия» на базе одноименной газеты. Инициатива создания агентства исходила от руководителя пресс-службы МВД Республики Башкортостан Виктора Журавлева. В 1992—1994 годах ИА «Башинформ» базировалось в здании Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан по адресу г. Уфа, ул. Ленина, 7.

В 1994 году РИА «Версия» преобразовано в государственное информационно‑правовое агентство «Башинформ», а в 1995 году в государственное информационное агентство Республики Башкортостан «Башинформ».

В 2002 году преобразовано в ОАО «Информационное агентство «Башинформ» по инициативе руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан Ильдара Гимаева, который стал первым председателем совета директоров общества.

Расположение агентства 

В 1995—2002 годах ГИА РБ «Башинформ» располагалось по адресу ул. Гафури, 101.

В 2002 году по инициативе первого Председателя Совета директоров ОАО ИА «Башинформ» Ильдара Гимаева, агентству было передано здание бывшего треста «Башфото» — «Нур» по ул. Кирова, 45

В ИА «Башинформ» — две популярные в Башкортостане площадки для проведения пресс-мероприятий, конференц-зал на 30 журналистов и 4 спикера и конференц-холл на 72 кресла в зале и 4 места в президиуме. Каждый год на этих площадках проводится от 150 до 200 мероприятий.

Руководство 

В разное время агентство «Башинформ» возглавляли:
 Журавлёв Виктор Игнатьевич
 Азнабаев Юнир Ахметзянович
 Ульчев Максим Владимирович

Фотогалерия

Рейтинги 

 Сайт ИА «Башинформ» обладает самым высоким показателем тИЦ (тематический Индекс цитирования) в Башкортостане по данным Яндекс. Каталога (на июль 2015 года).

 ИА «Башинформ» в течение многих лет является лидером среди СМИ, издающихся в Башкортостане, по цитируемости.

 По итогам конкурса на освещение работы регионального отделения партии «Единая Россия» в 2015 году ИА «Башинформ» признано «Золотым сайтом».
 Агентство в течение года увеличило свою аудиторию в два раза, достигнув до 900 тысяч посетителей в месяц, по ежемесячной аудитории занимает первое место среди государственных СМИ ПФО.

Издания, проекты ИА «Башинформ» 
 Совместно с Уфимским полиграфкомбинатом агентство выпустило ряд книг серии «Версия».
 Лента новостей. Обновляется 7 дней в неделю, 50-80 информационных сообщений в сутки, 15 тысяч в год.
 «Общественная Электрогазета. РФ».
 Социально-правовая газета «Версия Башкортостана» (закрыта в июле 2013 года по экономическим соображениям).

Ссылки 
 Статья в Башкирской энцклопедии
 Башинформ на русском языке
 Башинформ на английском языке
 Башинформ на башкирском языке
 Интерьерные панорамы конференц-залов ИА «Башинформ» на сервисе Google Maps|Business View
 Документы ОАО ИА «Башинформ», обязательные к публикации.
  Информационное агентство «БашИнформ»
 Башинформцы о Башинформе
 Общественная Электрогазета. РФ. 26.02.2016. Алик Шакиров. Мой «Башинформ»: часть I
 Общественная Электрогазета. РФ. 03.03.2016. Алик Шакиров. Мой «Башинформ»: часть II
 Общественная Электрогазета. РФ. 25.03.2016. Алик Шакиров. Мой «Башинформ»: часть III. О роли Ильдара Гимаева
 Общественная Электрогазета. РФ. 05.04.2016. Алик Шакиров. Мой «Башинформ»: часть IV. Как мы снимали кино
 Общественная Электрогазета. РФ. 07.04.2016. Алик Шакиров. Мой «Башинформ»: часть V. О наших традициях
 Общественная Электрогазета. РФ. 13.04.2016. Алик Шакиров. Мой «Башинформ»: часть VI. Кузница кадров
 Общественная Электрогазета. РФ. Алик Шакиров. Мой «Башинформ»: часть VII. Новая команда
 Общественная Электрогазета. РФ. 30.02.2016 Лиана Хамматова. «Башинформ». 20 лет спустя
 Общественная Электрогазета. РФ. 01.04.2016 Лиана Хамматова. «Башинформ». 20 лет спустя — II
 Общественная Электрогазета. РФ. 30.05.2016 Лиана Хамматова. «Башинформ». 20 лет спустя — III
 Общественная Электрогазета. РФ. 02.06.2016. Лиана Хамматова. «Башинформ». 20 лет спустя — IV

Примечания 

Информационные агентства России
Средства массовой информации Башкортостана
Компании Башкортостана